
Molekulska formula -{C19H23NO3}- se može odnositi na:

 Mavoglurant
 Oksifedrin
 Esreboksetin
 Etilmorfin
 Reboksetin